Фосфати — сполуки фосфору.
 Фосфати природні — мінерали.